НевГен или NevGen — один из мировых проектов предсказания гаплогрупп, разработанный под руководством сербского ДНК-проекта и общества сербских генеалогов «Порекло». Авторы — Ацо Невский (псевдоним) и Милош Цеткович-Гентула. Программа создана в мае 2014 года как настольное приложение для нужд сербских генеалогов, с конца 2015 года существует и онлайн-версия программы. НевГен использует фитнес-компьютер, а также байесовско-аллельно-частотный подход () для предсказания того, какой гаплогруппе соответствует гаплотип Y-STR. Помимо этого, он использует взаимозависимость значений различных маркеров STR при вычислении вероятностей ветвления. Постоянный прогресс и многочисленные научные работы, в которых он применялся, делают его одним из наиболее известных в мире предсказателем гаплогруппы Y-ДНК.

Применение в науке 
Используется в следующих научных работах (список может быть расширен):

См. также 
 Генеалогический ДНК-тест
 Общество сербских генеалогов «Порекло»

Ссылки 
 Сербский ДНК проект
 Разноврсно генетско наслеђе 

Генетический анализ
Генетическая генеалогия